Roman Koudelka (ur. 9 lipca 1989 w Turnovie) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu LSK Lomnice nad Popelkou, mistrz świata juniorów z 2007, olimpijczyk.

Przebieg kariery 
W 2007 w Planicy na skoczni Bloudkova Velikanka został mistrzem świata juniorów. Pierwszy raz punkty w Pucharze Świata zdobył w sezonie 2006/2007 na skoczni w Engelbergu. Nie udało mu się zakwalifikować do konkursu indywidualnego mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie w 2008.

Na podium zawodów PŚ po raz pierwszy stanął w sezonie 2010/2011. 9 stycznia 2011 podczas konkursu w Harrachovie zajął 3. miejsce. Tego dnia Koudelka ustanowił swój ówczesny rekord życiowy skacząc na mamuciej skoczni – Čerťáku – 211 metrów.

8 grudnia 2011 podczas treningu przed konkursem Pucharu Świata w Harrachovie przez pęknięte wiązania, nie ustał skoku i doznał potłuczenia kręgosłupa szyjnego oraz wstrząśnienia mózgu.

23 listopada 2014 na rozpoczęcie sezonu w Klingenthal zwyciężył po raz pierwszy w karierze w zawodach Pucharu Świata.

Skacze na nartach firmy Fisher, a jego trenerem jest obecny szkoleniowiec reprezentacji Czech, Vasja Bajc.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Koudelki na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Koudelki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Koudelki na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Koudelki na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 KOUDELKA Roman – FIS-Ski – biographie
 
 Skoki Narciarskie – Roman Koudelka (sylwetka, biografia). skokinarciarskie.pl. [dostęp 2011-08-16]
 Roman KOUDELKA (Czechy). skijumping.pl. 2011-03-09. [dostęp 2011-08-16]

Czescy olimpijczycy
Czescy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Turnovie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1989
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022